Аллсвенскан 1932/33 — 9-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1932/33 року розпочався 31 липня 1932 року й завершився 5 червня 1933 року.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб Гельсінгборгс ІФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція